Toponímia:
 Coll de Móra: serra entre els municipis de Falset i de Marçà (Priorat)
 Coll de Móra: collada del municipi de Navès (Solsonès)

Vegeu també : 
 Coll de la Móra: collada entre els municipis d'Odèn (Solsonès)i d'Oliana (Alt Urgell)